peut désigner :
 Alain Guionnet (1954), militant négationniste français ;
 Jean-Luc Guionnet (1966), saxophoniste et organiste français ;
 Alice Guionnet (1969), mathématicienne française.